Atralata är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Sylven 1946. Enligt Catalogue of Life ingår Atralata i familjen Crambidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen mott.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Fjärilar
Atralata